Европейский союз триатлона () — европейский орган управления олимпийского вида спорта по триатлону и другим мультиспортивным гонкам, таким как паратриатлон, акватлон, дуатлон, кросс-кантри триатлон и зимний триатлон. 

Является континентальным подразделением Международного союза триатлона (ITU) в Европе.

Был основан в 1984 году для развития триатлона по всей Европе. В настоящее время действует сорок семь национальных федераций, аффилированных в ETU, и это число постоянно растёт.

Соревнования 
Ежегодно под эгидой ETU проводится до 50 соревнований по триатлону.

В России 
26 сентября 2015 года в России, в городе Сочи, под эгидой ETU был проведён финал Кубка Европы по триатлону. Инфраструктура мероприятия была создана организаторами любительских соревнований IRONSTAR 113 SOCHI 2015, которые проводились 27 сентября 2015 года.

Национальные федерации 
 Федерация триатлона России

См. также 
 Африканский союз триатлона (ATU)
 Панамериканская конфедерация триатлона (PATCO)
 Азиатская конфедерация триатлона (ASTC)
 Союз триатлона Океании (OTU)

Примечания

Ссылки 

 

Международные спортивные организации
Триатлон